Die belgische Stadt Antwerpen wurde in ihrer Geschichte dreimal belagert; siehe:

 Belagerung von Antwerpen (1584–1585), während des Achtzigjährigen Krieges (1568–1648)
 Belagerung von Antwerpen (1832), in der Folge der Belgischen Revolution
 Belagerung von Antwerpen (1914), während des Ersten Weltkrieges (1914–1918)